Poczet triumfatorek wielkoszlemowego turnieju tenisowego Wimbledon w grze pojedynczej.

Mecze finałowe (1884–2022)

Najwięcej zdobytych tytułów

Klasyfikacja tenisistek

Klasyfikacja państw

Najwięcej tytułów z rzędu

Bibliografia 
 Mecze finałowe gry pojedynczej kobiet na oficjalnej stronie Wimbledonu

Wimbledon
Wimbledon